Kampunganyar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kampunganyar, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Kampunganyar, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar